«Эйр Америка» — существовавшая 1950—1976 годах американская авиакомпания, являвшаяся  ЦРУ.
 «» — вышедшая в 1979 году книга британского писателя и журналиста , посвящённая фиктивным корпорациям и наркоторговле ЦРУ.
 «Эйр Америка» — американский комедийный фильм 1990 года, снятый по одноимённой книге Кристофера Роббинса.
 «Air America» — существовавшая в 2004—2010 году американская радиостанция либеральной направленности.
 «» — американский телесериал, выходивший в 1998—1999 годах.